Schneespitze (teilweise auch  Schneespitz) ist die Bezeichnung für einige Gipfel in den Alpen
 Nordostgipfel des Hohen Tenn, in der Glocknergruppe, 3317 m
 Schneespitze (Stubaier Alpen), am Talende des Pflerschtals, 3178 m
 Schneespitze (Venedigergruppe), 2925 m